Булатович — () — прізвище походить із Польщі й сусідніх з нею країн (Білорусь, Україна й Росія). Історично прізвище Булатович відноситься до польської шляхти гербу «Стремя» (). Однак це прізвище зустрічається в збережених важливих історичних матеріалах про аристократичний стан щодо слов'янського псковського духівництва в XVI—XVII ст., що мали істотний царський привілей. Коріння прізвища можна зустріти в покажчику перепису населення Прадавньої Русі в епоху царювання Івана Грозного. У якого був особливий реєстр знатних прізвищ, які надавались близьким особам тільки у випадку особливих заслуг або заохочення. В основі прізвища Булатович є тюркське особисте ім'я Булат (у перекладі з перської «сталь»). Ім'я Булат зустрічається з XV ст. на Русі серед осіб різного стану і походження. Оскільки ім'я виражало побажання батьків, щоб дитина виросла міцною, як сталь.

Булатович — прізвище, поширене серед південнослов'янських народів. Має характерне для південних слов'ян закінчення «-ич». З огляду на те, що серед південних слов'ян використовується як кирилиця, так і латиниця, існує два варіанти оригінального написання прізвища: ,  та , , . Походження прізвища аналогічно вище описаному. Південні слов'яни довгий час перебували у складі Османської імперії, що позначилося і на формуванні деяких прізвищ.

Відомі представники 
 Булатович Анджела (*1987)  — чорногорська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Булатович Володимир (*1981) — сербський футболіст.
 Булатович Катаріна (*1984) — чорногорська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Міодраґ Булатович (*1930 — †1991) — чорногорський письменник.
 Булатович Микола Євгенович (*1909 — †1937) — український радянський поет.
 Булатович Момір (*1956)  — чорногорський і югославський політик. Президент Чорногорії з 23 грудня 1990 по 15 січня 1998 і прем'єр-міністр Союзної Республіки Югославії з 19 травня 1998 по 4 листопада 2000.
 Булатович Олександр Ксаверійович (*1870 — †1919) — російський вчений і релігійний діяч.
 Булатович Павле (*1948 — †2000)— югославський політик.
 Булатович Раде (*1958)  — сербський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Сербії в Україні.
 Булатович Ростислав Федорович (1906, Одеса — 1945, Париж) — член-засновник і секретар масонської ложі «Гамаюн», секретар лож «Друзі любомудра», «Лотос», «Північне сяйво».
 Дударов Темір-Булатович-Казбекович (*1844 — †1912) — російський воєначальник.

Примітки 

Прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища
Сербські прізвища
Українські прізвища
Хорватські прізвища